Une opération peut désigner plusieurs choses différentes dans plusieurs domaines.

 Informatique théorique : en sémantique des langages de programmation, on parle de sémantique opérationnelle.

 Mathématiques : les opérations sont des fonctions n-aires parmi lesquelles on peut signaler les quatre opérations de base. Les opérations sont exécutées dans un certain ordre défini par la priorité des opérations. Voir aussi : .

 Médecine : une opération chirurgicale est un acte médical.

 Militaire : un combat est un exemple d'opération militaire impliquant des troupes opérationnelles.

 Recherche opérationnelle : ensemble de techniques mathématiques d'optimisation utilisées en ingénierie, en gestion de projet, en aide à la décision, etc.

 Théorie des systèmes : dans un processus, une opération est une tâche à effectuer.